Пердасдефогу () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, подчиняется административному центру Нуоро.

Население составляет 1 829 человек, плотность населения составляет 23,52 чел./км². Занимает площадь 77,75 км². Почтовый индекс — 8046. Телефонный код — 0782.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Пётр, празднование 29 июня.

Демография

Примечание